konsola do gier wideo – Nintendo Entertainment System
 Nes w Akershus – norweska gmina w Akershus
 Nes w Buskerud – norweska gmina w Buskerud
 Nes – miasto i gmina na Wyspach Owczych
 Nes – ośrodek administracyjny na holenderskiej wyspie Ameland